Michał Działyński (1510-1576) – ur. 1510, zm. 1576
 Michał Erazm Działyński – warmiński biskup pomocniczy w latach 1624-1646
 Michał Działyński (zm. 1617) – wojewoda brzeskokujawski i inowrocławski
 Michał Działyński (wojewoda chełmiński) – zm. 1687 
 Michał Działyński (zm. 1713)
 Michał Działyński (wojewoda malborski)